Villa Bianca, a Napoli
 Villa Bianca, a Punta Gorda (Florida)
 Villa Bianca, a Salonicco

Varianti 
 Villa Biancardi